Charles Asgill peut désigner :
 Charles Asgill (1713-1788), banquier d'affaires et Lord-maire de Londres (1757-1758) ;
 Charles Asgill (1762-1823), général des forces armées britanniques, fils du précédent.